Ab, mes del calendari hebreu.
 Ab, prefix llatí que significa separació, allunyament (ex. abactinal, abaxial), i en locucions llatines (ex. ab intestato, sense testament).
 Ab, prefix que s'afegeix a algunes unitats elèctriques del sistema MKSA (ex. abampere).
 AB, grup sanguini